All I want for Christmas steht für folgende Filme:

 All I Want for Christmas, Originaltitel von Mein Weihnachtswunsch, US-amerikanischer Film von Robert Lieberman (1991)
 All I want for Christmas (2002), kanadischer Kurzfilm von Sarah Polley 
 All I want for Christmas (2006), US-amerikanischer Kurzfilm von Scott Goldberg 
 All I want for Christmas (2007), US-amerikanischer Film von Harvey Frost
 All I want for Christmas (2013), US-amerikanischer Film von Fred Olen Ray 
 All I want for Christmas II (2013), US-amerikanischer Kurzfilm von R. Allen Crossley 
 All I want for Christmas (2015), US-amerikanischer Fernsehfilm von Emilio Ferrari 

Siehe auch:
 All I Want for Christmas Is You, Weihnachtslied von Mariah Carey
 All I Want for Christmas Is You (2017), auch Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You Animationsfilm von Guy Vasilovich 
 All I Want for Christmas Is New Year’s Day von Hurts